Pedro Nunes de Gusmão foi um nobre do Reino de Castela e detentor do Senhorio de Aviados.

Relações familiares 
Foi filho de João Ramires de Gusmão, Senhor de Aviados e de Urraca Ibañez de Toledo filha de Juan Perez de Toledo (1255 - 14 de outubro de 1288) e de Inês Garcia. Casou por duas vezes, a primeira com Sancha Rodriguez de Asturias de quem teve:

Ramiro Nunes de Gusmão, Senhor de Aviados, casado com Elvira de Padilla.

O segundo casamento foi com Inês de Haro (?- 1369) filha de Afonso Lopes de Haro, Senhor de Los Cameros e de Leonor de Saldaña, de quem teve:

Joana de Gusmão casada com Pedro Ruiz Sarmiento (?- 1384), 1.º Senhor de Rivadavia.

Ver também 
 Aviados
 Castelo de Aviados

Bibliografia 
 Manuel José da Costa Felgueiras Gayo, Nobiliário das Famílias de Portugal, Carvalhos de Basto, 2ª Edição, Braga, 1989. vol. VI-pg. 54 (Gusmão).

Nobres de Castela
Casa de Gusmão